Schulzensee ist der Name von Seen:

in Brandenburg:
 Großer Schulzensee, bei Alexanderhof (Prenzlau), Landkreis Uckermark
 Kleiner Schulzensee, bei Alexanderhof (Prenzlau), Landkreis Uckermark
 Schulzensee (Bredereiche), nordöstlich von Bredereiche (Fürstenberg/Havel), Landkreis Oberhavel
 Schulzensee (Chorin), bei Chorin, Landkreis Barnim
 Schulzensee (Gandenitz), bei Gandenitz (Templin), Landkreis Uckermark
 Schulzensee (Gramzow), bei Gramzow, Landkreis Uckermark
 Schulzensee (Groß Köris), in Groß Köris, Landkreis Dahme-Spreewald
 Schulzensee (Lychen), bei Lychen, Landkreis Uckermark
 Schulzensee (Sperenberg), nahe Kummersdorf (Am Mellensee), Landkreis Teltow-Fläming

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Schulzensee (Klein Trebbow) (seit 19. Jahrhundert verlandet), in Klein Trebbow, Landkreis Nordwestmecklenburg
 Schulzensee (Kratzeburg), bei Kratzeburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Schulzensee (Mirow), bei Mirow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Schulzensee (Pasenow), bei Pasenow (Helpt), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Schulzensee (Peetsch), bei Peetsch (Mirow), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Schulzensee (Roggentin), nordnordwestlich von Roggentin (Mirow), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Schulzensee (Rollenhagen), bei Rollenhagen (Blankensee), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Schulzensee (Schillersdorf), nordöstlich von Schillersdorf (Mirow), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Schulzensee (Starsow), bei Mirow-Starsow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Schulzensee (Waldsee), bei Waldsee (Feldberger Seenlandschaft) (Feldberger Seenlandschaft), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte